Хлодозинда (Хлодосвинта; Chlodosinda, Clodosvinta) — женское имя германского происхождения. Известные носители:
 Хлодозинда (ок. 540 — ок. 565) — дочь франкского короля Хлотаря I и Ингунды, первая супруга короля лангобардов Альбоина
  (втор. пол. VI в.) — дочь франкского короля Сигиберта I и Брунгильды, невеста вестготского короля Реккареда I